Simoun steht für:
 Caudron C.635 Simoun, französisches Flugzeug
 Simoun, Zerstörer der französischen Marine, siehe Bourrasque-Klasse
 Simoun (Anime), japanischer Anime